Världsmästerskapet i bandy för herrar 1973 var det åttonde världsmästerskapet i bandy för herrar och spelades i det dåvarande Sovjetunionen 17-24 februari 1973. Sovjetunionen vann turneringen före Sverige och Finland.

Resultat

Tabell

Matcher

Externa länkar

Bandysidan - Världsmästerskapet 1973
Bandytipset kalenderbiteri - Världsmästerskapet 1973

1973 i Sovjetunionen
Internationella bandytävlingar i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1972/1973
Sportevenemang i Moskva
Sport i Krasnogorsk
1971
Moskva under 1900-talet